Casto (escravo) — escravo gaulês
 Casto (Itália) — comuna da Lombardia
 Castidade — pureza espiritual em relação ao sexo

Desambiguações de topônimos